! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 169001–169100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 169101–169200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 169201–169300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 169301–169400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 169401–169500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 169501–169600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 169601–169700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 169701–169800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 169801–169900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 169901–170000 [ editare]

Lista planetelor minore (169001-170000)